Caprice des dieux peut faire référence à :

 Caprice des Dieux, une marque de fromage français créée en 1956 ;

 Le Bâtiment Paul-Henri Spaak, parfois surnommé  .

Homonymie